Fayum-Kultur steht für:
 Fayum-A-Kultur, eine neolithische Kultur des prädynastischen Ägypten
 Fayum-B-Kultur, eine epipaläolithische Kultur des prädynastischen Ägyptens